Богдан Витальевич Пищальников (род. 26 августа 1982 года) — российский легкоатлет, выступавший в метании диска. Участник двух Олимпиад (2008, 2012). Семикратный чемпион России (2005, 2007—2012). Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Богдан Витальевич Пищальников родился 26 августа 1982 года в Краснодаре. Тренировался под руководством отца — Виталия Пищальникова. Является старшим братом Дарьи Пищальниковой.

Участник чемпионатов мира и Европы. В 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине занял 6 место с результатом 65,88 м. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне показал в квалификации низкий результат (63,15 м) и не прошёл в финал соревнований.

С 22 марта 2016 года является послом ГТО в Тверской области.

Женат. Супруга — Ольга Иванова, сын — Игнат (род. 2007), дочь — Василина (род. 2011).

В 2022 году поддержал вторжение России на Украину.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 

Метатели диска России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Пищальниковы